Анатолий Колесников:
 Колесников, Анатолий Аркадьевич (1935—2020) — советский и российский учёный, доктор технических наук, профессор
 Колесников, Анатолий Сергеевич (род. 1940) — философ, историк философии.
 Колесников, Анатолий Тимофеевич (1933—2021) — советский и российский тренер по баскетболу и лёгкой атлетике.